Pyramid of Pepi I är en pyramid i Egypten.   Den ligger i guvernementet Giza, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Pyramid of Pepi I ligger  meter över havet. Den byggdes åt faraon Pepi I.

Terrängen runt Pyramid of Pepi I är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Pyramid of Pepi I. Runt Pyramid of Pepi I är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Giza,  km norr om Pyramid of Pepi I. Trakten runt Pyramid of Pepi I består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Giza (guvernement)